Mit Transformers 2 wird bezeichnet:

 der Kinofilm Transformers – Die Rache
 die zweite Serie der Transformers-Spielzeugfiguren, siehe Transformers#Generation 2
 die Fernsehserie Transformers: Generation 2